The Most Dangerous [LP] — второй сольный студийный альбом рэп-исполнителя Кажэ Обойма, выпущен 29 сентября 2009 года.

Рэпер представил клипы на песни с этого альбома — «The Most Dangerous», «M.O.B.», «Необузданный успех» и «Внутри себя».

Список композиций

Рецензии 

— Пишет Руслан Муннибаев на Rap.ru

Принимали участие 
 Смоки Мо
 Crip a Crip
 D.Masta
 Jambazi
 Fike
 «V-Style»
 Рома Жиган
 Kristina
 Karab
 Baraban («Марсель»)
 Сиэл («OneShotGame»)
 Нигатив («Триада»)

Примечания

Ссылки 
Рецензии:
 Рецезия Руслана Муннибаева на сайте Rap.Ru
 Рецензия на Highjack Master, stereolab.ru

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Кажэ Обойма